Wahjudi ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Wahjudi (* 1993), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Johan Wahjudi (1953–2019, vormals Ang Yu Liang), indonesischer Badmintonspieler